Michelangelo Andrioli – medico italiano
Vincenzo Andrioli, in arte Roberto Stagno – tenore italiano
Virgilio Andrioli – docente e giurista italiano, vicepresidente della Corte costituzionale